HNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huntingburg Municipal (Stati Uniti)
 HNB – Home Node B